Uši (kukci), kukci
 Uš (otok), otočić u luci grada Korčule